Rainbow Warrior (guerrero del arco iris en inglés), puede referirse a uno de los siguientes buques de la organización ecologista Greenpeace]]:

 Rainbow Warrior, en ocasiones llamado de forma no oficial Rainbow Warrior I, un antiguo arrastrero de 1955 adquirido por Greenpeace en 1978 y hundido en 1985.
 Rainbow Warrior II (1957), Rainbow Warrior (1957) en ocasiones llamado de forma no oficial Rainbow Warrior II, una goleta con motor auxiliar de 1957 adquirida por Greenpeace en 1989.
 Rainbow Warrior III (2011), un buque en construcción diseñado por Greenpeace cuya botadura está prevista para 2011.

Nombres de buques
Buques de Greenpeace